А́хим Бра́нкачк (, 21 августа 1926 года, деревня Мерка, около Радибора, Германия — 18 февраля 2013 года, Каменц, Германия) — лужицкий , ,  и , .

Биография 
Родился 21 августа 1926 года в лужицкой деревне Мерка в окрестностях Радибора. После получения среднего образования изучал историю и английский язык во Вроцлаве. Потом преподавал в расширенной средней сербской школе (позднее — Сербская гимназия) в Баутцене. Был многолетним директором 1-й лужицкой культурной бригады. В течение 47 лет возглавлял радиборский хор «Meja».

Похоронен на кладбище святого Николая в Будишине.

Сочинения 
Написал несколько книг на музыкальную тематику, а также музыкальные произведения для лужицкого органиста Любины Голанец-Рауповой и исполнителя Бярната Крауца.
 Achim Brankačk: Wuměłča na pišćelach. Wobraz žiwjenja njewšědneje Serbowki a hudźbnicy, Rjad Wobrazki ze Serbow. Bautzen: Domowina-Verlag, 2005. ISBN 3-7420-1990-2.
 Spěwy Korle Awgusta Kocora, Bautzen : Domowina-Verlag, c 1998, Partitur, 1. nakł.
 Naš towaršny spěwnik, Bautzen : Domowina-Verlag, c 1996, 1. nakł.
 Cantus choralis jubilatio, Bautzen : Domowina-Verlag, [1995]
 Cyrkwinske spěwy, Bautzen : Domowina-Verlag, c 1993, [Partitur], 1. nakł.
 Hodowne spěwy, Bautzen : Domowina-Verlag, c 1992, [Partitur], 1. nakł.

Награды 
 Лауреат премии имени Якуба Чишинского (1972).

Ссылки 
 Биография
 Библиография

Лужицкие композиторы
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Похороненные на кладбище Святого Николая (Баутцен)